Gerardo Bianchi – cardinale italiano del XIII secolo
 Gerardo Bianchi – pittore monzese del XIX secolo
 Gerardo Bianchi – politico italiano, deputato della Democrazia Cristiana dal 1958 al 1972